Deiner Bayona (Valledupar, Cesar, 5 de mayo de 1993) es un cantante y compositor colombiano, exvocalista del Binomio de Oro de América. Se ganó el primer puesto de voz aficionada siendo todavía un niño en Manaure Cesar en el año 2000.

Inició su carrera musical en el año 2007 y se dio a conocer en el 2010 con el tema "Mi Novia"

En el año 2013 ingresa al Binomio de Oro de América hasta 2017, cuando decide retirarse del Binomio de Oro de América e inicia su carrera musical como solista con su reciente sencillo "Eres Todo".

Discografía 

El Binomio de Oro de América

 2013: Binomio total
 2013: Demasiado fuerte (sencillo)
 2018: Eres todo (sencillo)
 2019: La Llamada (sencillo)
 2019: Mi Locura  (sencillo)
 2020: Hechicera  (sencillo)

Véase también 
 Vallenato

Referencias

Enlaces externos 
 Instagram

Nacidos en Valledupar
Músicos de vallenato
Cantautores de música vallenata de Colombia
Compositores de música vallenata de Colombia
Cantantes de música vallenata de Colombia
Cantantes masculinos de Colombia
El Binomio de Oro